Гурге́н Байту́нович Саркися́н (, 10 июня 1964 — Ереван) — армянский политический и государственный деятель.

 1986 — окончил факультет вычислительной техники Ереванского политехнического института им. К. Маркса.
 1977 — курсы «Государственное управление и местное самоуправление» школы управления Армении. Инженер-системотехник.
 1986—1992 —  в Ереванском филиале ЦНИИ «Комета».
 1990 — избран депутатом Шенгавитского районного совета.
 1992—1994 — работал в исполкоме Шенгавитского райсовета, затем — в качестве специалиста 1 категории, главного специалиста и заведующего отделом на государственном предприятии «Гавит» исполнительного комитета Шенгавитского райсовета.
 1994—2000 — заведующий отделом, заместитель начальника управления государственного регистра в государственном статистическом управлении Армении.
 2000—2006 — заместитель начальника управления, начальник управления в управлении государственного регистра в министерстве юстиции Армении, начальник агентства государственного регистра, руководитель государственного регистра Армении.
 Советник юстиции первого класса, государственный советник второго класса гражданской службы. Член Союза правоведов и политологов.
 12 мая 2007 — избран депутатом парламента. Член партии «Оринац Еркир».
 С 21 апреля 2008 по 15 марта 2010 — министр транспорта и связи Армении.

Ссылки 
 Биография

Депутаты Национального собрания Армении
Министры транспорта Армении
Министры связи Армении